Unterfeistritz ist der Name folgender Orte:

 Unterfeistritz (Gemeinde Feistritz), Ortsteil von Feistritz im Rosental im Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Unterfeistritz (Gemeinde Floing), Ortschaft von Floing, Bezirk Weiz, Steiermark